Plusieurs navires de guerre français ont porté le nom dAtalante, d'après l'héroïne grecque du même nom :
 la , une frégate de , a brièvement porté le nom dAtalante ;
 l', une frégate de  lancée en 1707 ;
 l', une frégate de  lancée en 1741 ;
 l', une frégate de  lancée en 1768 ;
 l', une corvette de  lancée en 1794 ;
 l', une frégate de  de classe Virginie lancée en 1802 ;
 l', une frégate de  de classe Antigone lancée en 1812 ;
 l', une frégate de  de classe Vénus lancée en 1825 ;
 l', une corvette cuirassée de classe Alma lancée en 1868 ;
 l', un sous-marin de classe Clorinde lancé en 1915 ;
 l', un sous-marin de  lancé en 1930.

Voir aussi 
 , un navire océanographique affrété par l'IFREMER lancé en 1989.
 

Nom de bateau de la Marine française